TLR ist eine Abkürzung für folgende Begriffe:
 Air Libya, libysche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 "The Last Reformation", eine christliche Erweckungsbewegung, benannt nach einem Buch von Torben Søndergaard.
 Toll-like Receptor, ein Bestandteil des angeborenen Immunsystems
 Tonischer Labyrinth-Reflex, ein frühkindlicher Reflex bei Säuglingen
 Twin Lens Reflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera

Tlr. ist eine Abkürzung für die folgenden Begriffe:
 Taler, (dt. Schreibweise bis 1901 auch Thaler) ist ein Typus einer großen, von der Frühneuzeit bis ins 19. Jahrhundert bedeutenden europäischen Silbermünze.

TLR